Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1985 го́да () — 64-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1985 году
1985 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу